Fumo di Londra – colore, variante tra il grigio cenere e il grigio
 Fumo di Londra – film del 1966 diretto, sceneggiato ed interpretato da Alberto Sordi